2 miejscowości w Polsce: 
 Nowy Janów – wieś w woj. łódzkim, w pow. bełchatowskim, w gminie Kluki 
 Nowy Janów – wieś w woj. podlaskim, w pow. sokólskim, w gminie Janów

Zobacz też: Janowo